

Geografia
Stati Uniti
Greenhorn – CDP della California
Greenhorn – comune dell'Oregon